Kabinett Steingrímur Hermannsson steht für folgende Regierungen Islands:
 Kabinett Steingrímur Hermannsson I (1983 bis 1987)
 Kabinett Steingrímur Hermannsson II (1988 bis 1989)
 Kabinett Steingrímur Hermannsson III (1989 bis 1991)